Ordine della Croce d'onore (Lippe)
 Ordine della Croce d'onore (Reuss)
 Ordine della Croce d'onore (Schwarzburg)